Лал может означать:
 Лал — устаревшее собирательное название для большинства драгоценных камней красного или кроваво-красного цвета.
 Лал — фамилия. Известные носители:
  (1927—2006) — индийский государственный деятель, 9-й и 11-й министр обороны Индии.
 Лал, Брадж Баси (1921—2022) — индийский археолог, специалист по первобытной археологии Индийского субконтинента.
  (1930—2011) — индийский государственный деятель, 6-й главный министр штата Харьяна.
  (1940—2020) — британский экономист.
 Лал, Мохиндер (1936—2004) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Лал, Чоудхари Деви (1914—2001) — индийский государственный деятель, пятый главный министр штата Харьяна.